Jornalismo gonzo, forma de jornalismo;
 Gonzo (empresa), uma empresa produtora de animações;
 Gonzo (Muppet), um personagem de The Muppets;
 Paulo Gonzo, um cantor português;

Ver também 
 Gozo

Desambiguação